Карли Моника Мийович (; по мужу Эрнст (); род. 1 августа 1994, в Мельбурне, Виктория, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступающая в женской национальной баскетбольной лиге в команде «Мельбурн Бумерс». Была выбрана на драфте ВНБА 2014 года в третьем раунде под общим тридцатым номером клубом «Вашингтон Мистикс», но не провела в лиге ни одного матча. Играет на позиции тяжёлого форварда.

Профессиональная карьера 
Мийович начала свою профессиональную карьеру в команде Австралийского института спорта в 2009 году. Проведя всего четыре игры в своём дебютном сезоне она была вынуждена пропустить остаток регулярного чемпионата и весь сезон 2010/11 из-за операции на колене. Вернувшись в сезоне 2011/12 она провела свой первый полный сезон, в котором набирала в среднем за игру по 9,1 очка за игру и делала 5,2 подбора, и была названа новичком года ЖНБЛ.

В мае 2012 года Мийович перешла в команду «Данденонг Рейнджерс», а в июне 2013 года в «Канберра Кэпиталз». 11 июня 2014 года баскетболистка подписала контракт с «Аделаида Лайтнинг», где провела один сезон, после чего перешла в «Перт Линкс». В 2017 году вернулась в «Данденонг Рейнджерс».

Карли Мийович также выставляла свою кандидатуру на драфт ЖНБА 2014 года и была выбрана в третьем раунде под общим 30 номером клубом «Вашингтон Мистикс».

В феврале 2018 года подписала контракт с румынским клубом «Сепси» и выиграла с ним чемпионат Румынии. 8 июня Карли заключила соглашение ещё на один сезон с «Данденонг Рейнджерс».

На международной арене Мийович выступала за сборные Австралии до 17 и до 19 лет, в составе последней она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по баскетболу 2013 среди девушек до 19 лет. В 2017 году принимала участие в чемпионате мира по баскетболу 3x3 во Франции, где австралийки заняли 9-е место.

Личная жизнь 
В связи со своим сербским происхождением Мийович имеет двойное гражданство. Её отец и тётя Зорица играли в баскетбол на профессиональном уровне.

Примечания

Ссылки 

 Профайл на сайте fiba.com
 Профайл на сайте sportstg.com
 Профайл на сайте wnbl.basketball
 Профайл на сайте eurobasket.com

Баскетболисты Австралии
Игроки «Канберра Кэпиталз»
Игроки «Данденонг Рейнджерс»
Игроки «Аделаида Лайтнинг»
Игроки «Перт Линкс»
Игроки БК «Сепси»
Игроки «Бендиго Спирит»
Игроки «Мельбурн Бумерс»